Скважина 44 () — гидрогеологический памятник природы местного значения. Находится в Волновахском районе Донецкой области. Статус памятника природы присвоен решением Донецкого областного исполнительного комитета № 26 от 11 января 1978 года. Охраняемая площадь составляет 0,1 гектара. Скважина 44 является источником радоновых вод.

Скважина 44 расположена на территории заказника «Великоанадольский».

Примечания 

Памятники природы Донецкой области
Гидрогеологические памятники природы
Волновахский район
Скважины